Chrysaora är ett släkte av maneter som beskrevs av Péron och Charles Alexandre Lesueur 1810. Chrysaora ingår i familjen Pelagiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Chrysaora